Kasion () ist in der antiken Geographie der Name zweier Berge:

 in Syria, südlich von Nymphaion an der Mündung des Orontes, heute der Keldağ in der Türkei
 Kasion am Sirbonischen See an der Grenze Ägyptens, nahe Pelusium, siehe Kasion (Ägypten)